Columbus Circle – rondo na Manhattanie
 59th Street – Columbus Circle – stacja metra
 Columbus Circle (film)